Home United FC is een voetbalclub uit Singapore. De club werd opgericht in 1995 onder de naam Police Football Club. Een jaar later werd de clubnaam veranderd in Home United FC en het speelt in de S.League.

Erelijst
 Kampioen S.League: 1999, 2003, 2021

Bekende (oud-)spelers 
  George Kulcsar

Bekende (Oud-)Trainers 

Singaporese voetbalclub